Kennett kan syfta på:
 Kennett (tyg) – ett specialtyg för bokbinderiändamål

Geografi

Antarktis 

 Mount Kennett,

Storbritannien 

 Kennett, Cambridgeshire, ort i England,

USA 

 Kennett, Missouri, Dunklin County,

Se även
 Kennet

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar